William Lee Barefield III (17 de diciembre de 1987), mejor conocido por su nombre artístico Trip Lee, es un rapero, cantante, poeta, autor y compositor cristiano estadounidense. Firmado por Reach Records, ha grabado tanto como solista como miembro fundador de la 116 Clique. Originario de Dallas, Texas, ciudad donde reside, es un pastor joven adulto en la Iglesia Concord, la iglesia en la que creció.  

Obtuvo reconocimiento después de aparecer en el sitio web Reach Records a la edad de 16 años. Su tercer álbum, Between Two Worlds, fue nominado para dos Premios Dove y ganó el Premio Stellar al Mejor Álbum de Hip Hop en 2011.

Biografía

Primeros años 
William Lee Barefield III nació y creció en Dallas, Texas. Cuando niño, su sueño era ser atleta o un famoso rapero, así que comenzó a perfeccionar sus habilidades líricas a la edad de 12 años. "Rapeé sobre cosas al azar ... qué tan caliente estaba, cuántas chicas podía sacar", dice Lee.  Pero entregar su vida a Cristo, a los 14 años, cambió su enfoque de fama, fortuna y mujeres, para servir y ministrar el Evangelio. 

Lee reconoció lentamente que toda su vida debería centrarse en Cristo. "Un día, decidí, sólo haré hip hop cristiano. Raperos como "Ambassador" y "Da 'TRUTH" ayudaron a proporcionar un modelo de cómo comenzaría a hacer eso", dice.  También tenía un inmenso deseo de aprender y enseñar la Palabra de Dios, por lo que se convirtió en un líder en su grupo juvenil donde predicó su primer sermón a los 17 años.  

En 2004, Lee conoció a Lecrae en un concierto; meses después, luego de hablar y conocerse, Lecrae comenzó a discipularlo. Mientras aún estaba en la escuela secundaria, Lee tuvo la oportunidad de escribir algunos devocionales para el sitio web de Reach Records que trataba asuntos teológicos y mostraba su madurez espiritual.

Carrera musical 
Lee firmó con Reach Records, y su álbum debut, If They Only Knew, fue lanzado unos días después de su graduación de la escuela secundaria. Su primer álbum de presentó a los fanáticos del hip-hop su sonido sureño distintivo, entrega única y letras saturadas del Evangelio. Ese mismo año, también fue nominado al Premio Dove, por el tema Jesús Muzik, en colaboración con su compañero Lecrae. 

Su segundo álbum de estudio, 20/20, fue lanzado en 2008 y entró en el Billboard Top 200, alcanzando el número 11 en la lista de álbumes cristianos de Billboard y el número 4 en la lista de Gospel. Con su tercer álbum, Between Two Worlds, Lee ofrece una colección de reflexiones sobre la vida en un mundo caído. Su esperanza es que sus reflexiones no solo resuenen en los oyentes, sino que también señalen a Jesús como el héroe. 

Desde el lanzamiento de su primer álbum, Lee ha viajado por el mundo haciendo conciertos para miles de oyentes, y sus últimos tres veranos los ha pasado en giras nacionales e internacionales con sus compañeros del sello Reach. Su mensaje de hip-hop centrado en Cristo también ha construido una plataforma para él entre las iglesias y otras organizaciones cristianas, lo que le ha brindado numerosas oportunidades para predicar y enseñar en conferencias y otros eventos.

The Good Life,cuarto álbum de estudio de Lee, lanzado el 9 de abril de 2012, contó con varios artistas cristianos notables, como Sho Baraka (anteriormente firmado por Reach Records), JR, Lecrae, J.Paul, KB, Andy "C-Lite" Mineo, Jimmy Needham, V. Rose, Suzy Rock, Jai y Leah Smith.  Como continuación de dicho álbum, Lee trabajó con Moody Publishers y escribió un libro titulado The Good Life, que se lanzó el 1 de octubre de 2012.  

El 9 de octubre de 2012, Lee anunció que "se alejaría" de la música por completo.  Unashamed 2012, con el equipo de Reach Records, fue su última gira antes de seguir una carrera como autor y pastor.    Más tarde aclaró que si bien continuaría haciendo música, no estaría de gira de manera habitual.  Actualmente, se encuentra en constante formación para ser pastor en su iglesia local, mientras se dedica al ministerio público.  

El 27 de octubre de 2014, Trip Lee lanzó su quinto álbum de estudio, Rise . El 27 de enero de 2015 lanzó su segundo libro llamado Rise: Get Up and Live in God Great Story para acompañar el álbum. Formó parte del "Winter Jam Tour 2016" junto a KB y Tedashii  en la parte central y oriental de los Estados Unidos. 

En diciembre de 2016, Trip Lee lanzó el álbum titulado "The Waiting Room", inspirado en una línea de su canción "Take Me There" del álbum "The Good Life". Él describe que el álbum destaca el hecho de que, como cristiano, su vida es muy similar a permanecer sentado en una sala de espera, buscando lo que Dios tiene por delante.

Vida personal 
Viaje Lee se casó con Jessica Barefield en 2009. Tienen dos niños. Es Cristiano evangélico.

Educación 
Lee asistió a Cairn University y Boyce College, la escuela de pregrado del Southern Baptist Theological Seminary en Louisville, Kentucky. El deseo interminable de Lee es proclamar la gracia y la belleza de Jesucristo a cualquiera que lo escuche.

Discografía 

 Álbumes de estudio

 2006: If They Only Knew
 2008: 20/20
 2010: Between Two Worlds
 2012: The Good Life
 2014: Rise
 2016: The Waiting Room
 2022: The End

Libros 

 The Good Life (Moody Publishers, 2012).
 Rise: Get Up and Live in God's Great Story (Thomas Nelson, 2015).

Nominaciones a los premios

Premios GMA Dove

Referencias 

Músicos de Filadelfia
Personas vivas
Nacidos en 1987
Raperos cristianos
Artistas de Reach Records
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar
Calvinistas de Estados Unidos